Rudolf Habsburški je lahko:

 Rudolf I. Habsburški (1218–1291), svetorimski cesar in vojvoda Avstrije
 Rudolf II. Habsburški (1270–1290), vojvoda Avstrije in Štajerske
 Rudolf Habsburško-Laufenburški († 1293), konstanški škof
 Rudolf IV. Habsburški Ustanovitelj (1339–1365), vojvoda Avstrije
 Rudolf II. Habsburški (1552–1612) - kralj Ogrske, Češke, nadvojvoda Avstrije in svetorimski cesar
 Rudolf Habsburško-Lotarinški (1788–1831) - nadškof in kardinal, sin cesarja Leopolda II.
 Rudolf Habsburško-Lotarinški (1858–1889) - prestolonaslednik Avstrije, Ogrske in Češke, edini sin cesarja Franca Jožefa I.